e107 (software), een Content Management System 
 Geel 2G, het door de EU gekeurd voedseladditief E107